Carlota de Saboya (en francés, Charlotte de Savoie; Chambéry, 11 de noviembre de 1441-Amboise, 1 de diciembre de 1483) fue la segunda esposa y única reina de Luis XI de Francia. Nació como hija de Luis, duque de Saboya, y de Ana de Lusignan, hija del rey Jano de Chipre.

Matrimonio e hijos 
El 14 de febrero de 1451 contrajo matrimonio con el en ese entonces delfín Luis, quien era el mayor de los hijos de Carlos VII y de María de Anjou. Ella contaba con apenas 10 años y su esposo, viudo de Margarita de Escocia, con veintiocho.

A pesar de sus virtudes, nunca fue amada por su esposo, lo que no impidió que el matrimonio concibiera ocho hijos:
 Luis (1458-1460).
 Joaquín (1459).
 Luisa (1460).
 Ana (1461-1522), duquesa de Borbón por su matrimonio con Pedro II de Borbón, quienes tuvieron una hija, la conocida Susana de Borbón. 
 Juana (1464-1505), reina de Francia por su matrimonio con Luis XII.
 Francisco (1466).
 Carlos (1470-1498), rey de Francia como Carlos VIII.
 Francisco (1472-1473).

Después de una vida solitaria y triste, Carlota de Saboya murió en Amboise, un par de meses después de su marido.

Ancestros 

Delfinas de Francia por matrimonio con los Valois
Reinas consortes de Francia con los Valois
Reinas consortes de Francia del siglo XV
Reinas consortes de la casa de Saboya
Nacidos en Chambéry
Fallecidos en Amboise
Princesas de la casa de Saboya
Nobles francesas del siglo XV